Ранчо Медина има више значења:

 Ранчо Медина (Меоки), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо Медина (Канатлан), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ранчо Медина (Ел Маркес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ранчо Медина (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику